Валь-де-Грас:

 Валь-де-Грас — квартал в V округе Парижа.
 Аббатство Валь-де-Грас — монастырь в Париже (ныне недействующий).
 Госпиталь Валь-де-Грас — военный госпиталь в Париже.
 Церковь Валь-де-Грас — барочный храм, часть аббатства Валь-де-Грас.